Chrysogorgia fewkesi är en korallart som beskrevs av Addison Emery Verrill 1883. Chrysogorgia fewkesi ingår i släktet Chrysogorgia och familjen Chrysogorgiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
fewkesi